Шопшинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Административным центром сельского поселения является село Шопша.

История 
Шопшинское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области». Границы Шопшинского сельского поселения установлены в административных границах Ильинского и Шопшинского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 54 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Шопшинского сельского поселения

Гаврилов-Ямский район
Сельские поселения Ярославской области